Khans mongols
 Esen Buka I, kan de Txagatai, 1309-1318
 Esen Buka II ibn Uways Khan, kan de Mogolistan (Txagatai Oriental) 1429-1462